Der Lamin Lodge ist ein bekanntes Ausflugsziel im westafrikanischen Staat Gambia.

Geographie 
Vom Namensgeber und nahegelegenen Ort Lamin liegt die Lodge ungefähr 1,7 Kilometer entfernt und befindet sich mitten im Mangrovenwald und Naturschutzgebiet Tanbi Wetland Complex. Die Lodge ist in verwinkelter Bauweise über drei Etagen direkt im Mangrovenwald erbaut. In Pfahlbauweise steht sie direkt im Brackwasser und ist über Pirogen oder von Land aus über einen Steg zu erreichen.

Am 30. April 2000 wurde der Holzbau durch einen Brand zerstört, aber im selben Jahr wieder aufgebaut.

Tourismus 
Touristen sowie Einheimische kommen zahlreich hierher, um das Ökosystem Mangrovenwald im Tanbi Wetland Complex zu erfahren und die zahlreichen Sumpf- und Wasservögel zu beobachten. Unter der angebotenen Speisen des Restaurants unter deutscher Leitung sind Fische und Garnelen hervorzuheben.

Literatur 
 Jojo Cobbinah: Senegal, Gambia: praktischer Reiseführer an die Westküste Afrikas. Meyer, Frankfurt am Main 2001, ISBN 3-89859-103-4
 Ilona Hupe: Gambia. Kleines Urlaubsparadies in Westafrika. Hupe Ilona Verlag, 1999, ISBN 3-932084-19-5
 Rosel Jahn: Gambia: Reiseführer mit Landeskunde; mit einem Reiseatlas. Mai, Dreieich 1997, ISBN 3-87936-239-4

Weblinks 
 Lamin Lodge Gambia Tourist Support 

Bauwerk in Gambia
Kultur (Gambia)
Bauwerk in der West Coast Region
Erbaut in den 2000er Jahren
Tourismus (Gambia)